En Pologne, Cisownik peut faire référence à :

 Cisownik, un village de la voïvodie de Lublin,
 Cisownik, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.